L'edizione 2002 dell'1. divisjon vide la vittoria finale del Tromsø.

Classifica finale

Verdetti
 Tromsø e Aalesund promosse nella Tippeligaen.
 Sandefjord qualificato per i play-off.
 Åsane, Tromsdalen, Lørenskog e Tollnes retrocesse nella 2. divisjon.

Classifica marcatori

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 2002
Campionato norvegese di calcio